Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1991 — 59-й розыгрыш чемпионата БССР. Турнир был проведён в последний раз. Со следующего сезона проводится чемпионат Беларуси. Последним чемпионом БССР стал молодечненский «Металлург».

Первая лига

Вторая лига 
Во вторую лигу заявились 29 команд, разделённые на две подгруппы. Победители подгрупп должны были пополнить первую лигу БССР, однако в связи с распадом СССР и созданием Чемпионата Беларуси лишь речицкий «Ведрич» был приглашён в сильнейшую лигу страны.

Первая подгруппа

Вторая подгруппа

Ссылки 
 RSSSF
 Первая лига на kick-off.by
 Вторая лига на kick-off.by
 Вторая лига на footballfacts.ru
 regional-football.ru
 footbook.ru

Футбол в СССР в 1991 году
Спорт в Белоруссии в 1991 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу